Tom Fraser (1911–1988) – brytyjski polityk
 Thomas Fraser-Holmes (ur. 1991) – australijski pływak